Косенков — фамилия. Известные носители:
 
 Косенков, Владимир Дмитриевич (род. 1939) — советский футболист, вратарь, мастер спорта СССР.
 Косенков, Всеволод Тихонович (1930—1995) — российский шахматист, мастер спорта СССР (1962) и гроссмейстер ИКЧФ (1979). Инженер.
 Косенков, Иван Васильевич (1923—2015) — Герой Советского Союза.
 Косенков, Максим Юрьевич (род. 1975) — вице-мэр Тамбова (2000—2004), заместитель губернатора Тамбовской области (2004—2005), глава администрации города Тамбова (2005—2008).
 Косенков, Михаил Ефимович (псевдоним Михась Зарецкий; 1901—1937) — белорусский советский писатель, член Союза писателей СССР.
 Косенков, Пётр Георгиевич (1923—1974) — Герой Советского Союза.
 Косенков, Станислав Степанович (1941—1993) — художник-график, заслуженный художник РФ.
 Косенкова, Юлия Васильевна (род. 1973) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции.